Esistono più comuni francesi con questo nome:
Teilhet – Ariège
Teilhet – Puy-de-Dôme